Moreira kan som auktorsförkortning betyda:

 Cristiano R. Moreira
 Gilson R.P. Moreira
 Plinio Soares Moreira
 Nicolau Joaquim Moreira

Robotskapade auktorsförkortningar